Minnesota, savezna država u sjevernom dijelu SAD-a
 Minnesota City, Minnesota, grad u okrugu Winona
 Minnesota (rijeka), rijeka u SAD-u, pritoka Mississippija
 Rt Minnesota, rt u mjestu Duluth, Minnesota
 Sveučilište Minnesota